Catskill (Catskill Mountains, Catskills) – góry w USA, w stanie Nowy Jork
Miejscowości w USA:
 Catskill – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Greene
 Catskill – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Greene
Gminy w USA:
 Catskill (ang. Catskill Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Greene